Ле-Нуайе (Верхние Альпы) — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Ле-Нуайе (Савойя) — коммуна во Франции, в департаменте Савойя.
 Ле-Нуайе (Шер) — коммуна во Франции, в департаменте Шер.
 Ле-Нуайе-ан-Уш — коммуна во Франции, в департаменте Эр.